Cinema:
 Els caçafantasmes (Ghostbusters), pel·lícula de 1984 dirigida per Ivan Reitman i protagonitzada per Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis i Sigourney Weaver
 Caçafantasmes 2 (Ghostbusters II), pel·lícula de 1984 dirigida per Ivan Reitman, continuació de la de 1984
 Caçafantasmes (Ghostbusters), pel·lícula de 2016 dirigida per Paul Feig i protagonitzada per Melissa McCarthy, Kristen Wiig i Kate McKinnon, remake de la de 1984